Baltatzis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis (1906–??), griechischer Moderner Fünfkämpfer
 Nikolaos Baltatzis-Mavrokordatos (1897–??), griechischer Wasserballspieler